Вави́лин — русская фамилия, образованная от христианского имени . Имеет женскую форму Вавилина. Известные носители:

 Вавилин, Алексей Сергеевич (1923—1943) — Герой Советского Союза.
 Вавилин, Валентин Андреевич (род. 1953) — российский биохимик, член-корреспондент РАН (2019).
 Вавилин, Денис Владимирович (род. 1982) — российский футболист.
 
 Вавилин, Михаил Дмитриевич (1921—1992) — коми-пермяцкий поэт.
 Вавилин, Сергей Михайлович (1918—1945) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

